Shaw (rivier in West-Australië)
 Shaw (rivier in Victoria)